Heinrich XIII. Reuß ist der Name folgender Personen:
* Heinrich XIII. (Reuß-Greiz) (1747–1817), regierender Fürst des Fürstentums Reuß älterer Linie
 Heinrich XIII. Reuß zu Köstritz (1830–1897), preußischer General und Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Heinrich XIII. Prinz Reuß (* 1951), deutscher Immobilienunternehmer und Terrorverdächtiger